В статье представлен список генеральных консулов и послов (верховных комиссаров) Великобритании в Египте с 1883 года и по сегодняшний день. С 1882 по 1956 год Египет был , и британский генеральный консул или посол (верховный комиссар) оказывал решающее влияние на дела египетского государства.

Генеральные консулы 
 1786—1796: :en:George Baldwin (diplomat); отозван в 1793, но получил уведомление только в 1796
 1803—1804: :en:Charles Lock
 1804—1815: :en:Edward Missett (агент, затем генеральный консул)
 1815—1827: Генри Солт
 1827—1833: Джон Баркер (фактически до 1829)
 1833—1839: :en:Patrick Campbell (1779–1857)
 1839—1841: :en:George Lloyd Hodges
 1841—1846: :en:Charles John Barnett
 1846—1853: :en:Charles Murray (author and diplomat)
 1853—1858: :en:Frederick Wright-Bruce
 1858—1865: :en:Robert Gilmour Colquhoun
 1865—1876: :en:Edward Stanton (British Army officer)
 1876—1879: :en:Hussey Vivian, 3rd Baron Vivian
 1879—1883: :en:Edward Malet
 1883—1907: Бэринг, Ивлин, 1-й граф Кромер
 1807—1811: 
 1911—1914: Китченер, Гораций Герберт

1914—1936: Верховные комиссары 
 1914—1915: Милн Читем (исполняющий обязанности)
 1915—1917: сэр 
 1917—1919: сэр Реджинальд Уингейт
 1919—1925: Алленби, Эдмунд
 1925—1929: Джордж Ллойд, 1-й барон Ллойд
 1929—1933: Перси Лорейн
 1934—1936: Майлс Лэмпсон

Послы 
 1936—1946: Майлс Лэмпсон
 1946—1950: Рональд Кэмпбелл
 1950—1955: Ральф Стивенсон
 1955—1956: Хэмфри Тревельян
 Разрыв отношений из-за Суэцкого кризиса
 1959—1961: временный поверенный Кроу, Колин
 2003—2007: Дерек Пламбли
 2007—2011: Асквит, Доминик
 2011—2014: Уотт, Джеймс
 2014—2018: Джон Кассон
 2018-: Джеффри Адамс

Примечания 

Египет
Списки:Египет
Верховные комиссары Великобритании в Египте